

Patronyme 

  ;
  ;
 Alexis Lemaître (1864-1939), archevêque de Carthage et primat d'Afrique ;
 André Lemaître (1909-1995), peintre français ;
 Augustin François Lemaître (1797-1870), graveur et lithographe français ;
 Bruno Lemaitre (né en 1965), immunologiste français ;
 Charles Lemaître (1854-1928), poète français de langue normande ;
 Christophe Lemaitre (né en 1990), sprinter français ;
 Claude Lemaître (1872-1935), écrivain français ;
 Claude Lemaître-Basset (1900-1983), industriel et homme politique français ;
 Delphine Lemaître (1798-1863), historienne, archéologue, botaniste et poète française ;
 Frédérick Lemaître (1800-1876), acteur français ;
 Georges Lemaître (1894-1966), astronome et physicien belge, théoricien du Big Bang ;
 Gérard Lemaître (1936-2016), danseur français ;
 Gustave Lemaître (1860-1920), peintre français ;
 Gwendolyn Lemaître (1986-), skipper française ;
 
 Jean Lemaître (), juge au procès de Jeanne d'Arc ; 
 Jules Lemaître (1853-1914), écrivain et critique dramatique français ;
 Léon-Jules Lemaître (1850-1905), peintre français ;
 Louis Lemaître (1815-1891), architecte français ;
 Maurice Lemaître (1926-2018), poète français ;
 Nicole Lemaître (née en 1948), historienne française ;
 Patrick Lemaitre (né en 1949), chanteur, compositeur et acteur français ;
 Pierre Lemaitre (né en 1951), scénariste et romancier français ;
 Reynald Lemaître (né en 1983), joueur de football français ;
 Robert Lemaître (1929-2019), footballeur international français ;
 Xavier Lemaître (né en 1966), acteur français.

Pseudonyme 

 Albert Lemaître (1865-1906), pilote automobile français.

Toponyme 

 le cratère Lemaître, sur la Lune ;
 l’astéroïde (1565) Lemaître.

Autres 

 L'arrêt Lemaître (1593), concernant la loi de succession du royaume de France ;
 Prix Georges-Lemaître (1995-), récompense scientifique belge ;
 Métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, solution exacte de relativité générale ;
 Lemaitre, groupe de musique norvégien.